Spirit je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Nikoli niso uspeli osvojiti prvenstvenih točk, najboljšo uvrstitev moštva je dosegel Stefan Johansson s sedmim mestom na Veliki nagradi Nizozemske v sezoni 1983.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1983
Športna moštva, razpuščena leta 1985